Guzmán hace referencia a varios artículos:

Toponimia

En España 
 Guzmán (C.P. 09314), localidad de la provincia de Burgos;
 Puebla de Guzmán (C.P. 21550), localidad de la provincia de Huelva;
 San Silvestre de Guzmán (C.P. 21591), localidad de la provincia de Huelva;
 Castilleja de Guzmán (C.P. 41908), localidad de la provincia de Sevilla;
 Guzmán el Bueno, estación del Metro de Madrid;

En México 
 Ciudad Guzmán, ciudad del estado de Jalisco;

En Panamá 
 Guzmán, corregimiento de la provincia de Coclé;

En Venezuela 
 Guzmán Blanco, antiguo estado (actuales Aragua y Miranda) existente durante 1873-1889;

Nombre 
 Guzmán, nombre propio;
 Guzmán, apellido español;

Personajes

Por nombre
 Guzmán Papini y Zas (1878-1961), escritor uruguayo;
 Guzmán Carriquiry Lecour (1944-), abogado, periodista y profesor uruguayo;
 Guzmán Aguirre Altamirano (1946-), empresario y político peruano;
 Guzmán Quintero Torres (1958-1999), periodista y escritor colombiano;
 Guzmán Urrero (1969-), periodista, crítico y escritor español;
 Guzmán Pedreira (1970-), político uruguayo;
 Guzmán Casaseca (1984-), exfutbolista español;
 Guzmán Pereira (1991-),  futbolista uruguayo;
 Guzmán Corujo (1996-), futbolista uruguayo;
 Guzmán Tomás, doble de acción mexicano.

Por apellido
 Rodrigo Muñoz de Guzmán (s.XII-post.1186), ricohombre castellano y genearca de la casa de Guzmán;
 Domingo de Guzmán (1170-1221), presbítero castellano y santo católico;
 Guzmán el Bueno (1256–1309), militar y noble español;
 María Eugenia de Palafox Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick (1826-1920), Emperatriz consorte de los franceses.
 Antonio Guzmán Ricis (1896-1944), músico español.
 Abimael Guzmán (1934-2021), terrorista peruano, fundador del Sendero Luminoso;
 Gastón Guzmán (1938-) - botánico abreviado Guzmán;
 Teddy Guzmán (1948-), actriz y cantante peruana;
 Rafael Guzmán (1950-) - botánico abreviado R.Guzmán;
 Leodegario de Guzmán (1959-), sindicalista filipino;
 Leonardo Ulises Guzmán Cruz (1962-), botánico abreviado U.Guzmán;
 Luis Roberto Guzmán (1973-), actor y cantante puertorriqueño;
 Cirilo J. Guzmán (1977-), activista, abogado y profesor dominicano;
 Julián de Guzmán (1981-), futbolista canadiense;
 Nahuel Guzmán (1986-), futbolista argentino;
 Jonathan de Guzmán (1987-), futbolista canadiense;
 Enriquito D. de Guzmán fl. 1984 - botánico abreviado E.D.Guzmán.

Páginas de desambiguación de homónimos
 Antonio Guzmán, desambiguación;
 Daniel Guzmán, desambiguación;
 Enrique Guzmán, desambiguación;
 Guzmán de Rojas, desambiguación;
 Jesús Guzmán, desambiguación;
 Joaquín Guzmán, desambiguación;
 Juan Guzmán, desambiguación.

Miscelánea 
 Guzmán de Alfarache (1599-1604), novela picaresca de Mateo Alemán.

Referencias